Sarnówek  peut faire référence :

Toponymie
en Pologne:
 Sarnówek, un village de la gmina de Cekcyn du powiat de Tuchola de la voïvodie de Couïavie-Poméranie 
 Sarnówek, un village de la gmina de Dalików du powiat de Poddębice de la voïvodie de Łódź 
 Sarnówek, un village de la gmina d'Iława du powiat d'Iława de la voïvodie de Varmie-Mazurie